Нáволок — многозначный термин:

 Нáволок (наволóка) — низменное место на берегу, куда (в том числе, при разливах реки) наносится много грунта, ила и т. п.; пойма, заливной луг.
 Нáволок (наволóка) — участок суши, отделяющий водоёмы один от другого, то есть земля, через которую надо волочить лодку (то же, что и волок, ).
 Нáволок (наволóка) — намытый мыс на озере или на море.
 Нáволок (наволóка) — облако, туча, туман.
 Нáволок — ойконим в России, особенно распространён на Русском Севере.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Наволок — деревня в Никольском сельском поселении Вилегодского района.
 Наволок — деревня в Павловском сельском поселении Вилегодского района.
 Наволок — деревня в Виноградовском районе.
 Наволок — деревня в Котласском районе.
 Наволок — деревня в Няндомском районе.
 Наволок — деревня в Онежском районе.
 Наволок — деревня в Оксовском сельском поселении Плесецкого района.
 Наволок — деревня в Приморском районе
 Наволок — деревня в Тарасовском сельском поселении Плесецкого района.
 Наволок — деревня в Устьянском районе.
 Наволок — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская область 
 Наволок — историческое название значительной части района Заречье в Вологде, прилегающей к левому берегу реки Вологда.
 Наволок — деревня в Великоустюгском районе.
 Наволок — деревня в Вожегодском районе.
 Наволок — деревня в Городецком сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Наволок — деревня в Кичменгском сельсовете Кичменгского сельского поселения Кичменгско-Городецкого района.
 Наволок — деревня в Погосском сельсовете Кичменгского сельского поселения Кичменгско-Городецкого района.

Карелия 
 Наволок — деревня в Кондопожском районе.

Коми 
 Наволок — деревня в Корткеросском районе.

Ленинградская область 
 Наволок — деревня в Волховском районе.
 Наволок — деревня в Киришском районе.
 Наволок — деревня в Лужском районе.
 Наволок — деревня в Сланцевском районе.
 Наволок — деревня Сойкинского (Ижорского) сельсовета бывшего Котельского района.
 Наволок — деревня в Ганьковском сельском поселении Тихвинского района.
 Наволок — деревня в Тихвинском городском поселении Тихвинского района.

Новгородская область 
 Наволок — деревня в Валдайском районе.
 Наволок — деревня в Новгородском районе.
 Наволок — деревня в Окуловском районе.
 Наволок — деревня в Холмском районе.

Псковская область 
 Наволок — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Наволок (Наволока) — деревня в Западнодвинском районе.
 Наволок — озеро в Удомельском городском округе.

Другое 
 Наволок — мыс в Копорском заливе в южной части Финского залива Балтийского моря.
 Наволок — станция Заонежской железной дороги

Содержащие в название слово «наволок» 
В России существует целый ряд топонимов, образованных от основы «наволок»:
 Ажепнаволок — деревня в составе Шуньгского сельского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии
 Березонаволок — сельский населённый пункт на юго-востоке Красноборского района Архангельской области.
 Большой Наволок — Устьянского района Архангельской области
 Большой Наволок — деревня Холмогорского района Архангельской области
 Большой Наволок — усадьба Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне — Лужский район Ленинградской области)
 Брин-Наволок — посёлок в Холмогорском районе на севере Архангельской области
 Вагинский Наволок — деревня в Ластольском сельском поселении Приморского муниципального района Архангельской области
 Ватнаволок — деревня в составе Кедрозерского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии
 Вейнаволок — мыс на Онежском полуострове в южной части Белого моря (на территории Приморского и Онежского районов Архангельской области).
 Верхний Наволок — деревня Плесецкого района Архангельской области
 Верхний Наволок — мыс на полуострове Толстик, южный берег Кандалакшского залива, Кандалакшский район Мурманской области
 Вокнаволок — деревня в Костомукшском городском округе Республики Карелия
 Волнаволок — деревня в Подпорожском городском поселении Подпорожского района Ленинградской области
 Готнаволок — деревня в составе Петровского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии
 Данилов Наволок — деревня Красноборского района Архангельской области
 Декнаволок — деревня в составе Петровского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии
 Дмитриенаволоцкая — деревня Устьянского района Архангельской области
 Ёршнаволок — деревня в составе Крошнозерского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелии
 Жабинский наволок (Борки) — местность в Архангельске на берегу Северной Двины (см. Успенская церковь (Архангельск))
 Залив-Наволок — деревня Вельского района Архангельской области
 Зиновий Наволок — деревня Ярославского сельсовета Винницкого национального вепсовского района (ныне Подпорожского района Ленинградской области)
 Инбинский (Имбильский) наволок — местность в Никольском Сердовольском погосте Водской пятины (ныне у посёлка Импилахти в Питкярантском районе Республики Карелии)
 Каменьнаволок — старинная карельская деревня в составе Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелии
 Канзанаволок — деревня в составе Куганаволокского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии
 Канзанаволок — самый большой остров Водлозера, расположенный в северо-восточной части водоёма. Находится на территории Водлозерского национального парка в Карелии
 Каскеснаволок — деревня в составе Крошнозерского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелии
 Круглый Наволок — деревня Котласского района Архангельской области
 Куганаволок — деревня в Пудожском районе Республики Карелии
 Курово-Наволок — деревня Шемогодской волости, Великоустюгского уезда Вологодской губернии
 Ламбинаволок — деревня в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелии
 Летний Наволок — деревня Приморского района Архангельской области
 Листнаволок — деревня в составе Кяппесельгского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии
 Лукин Наволок — деревня в составе Новинского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии
 Малый Наволок — деревня Холмогорского района Архангельской области
 Мережнаволок — деревня в составе Янишпольского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии
 Перевозной наволок — полуостров на берегу озера Колвицкое на Кольском полуострове Мурманской области (см. Колвицкий заказник).
 Песчаный наволок — мыс на берегу озера Колвицкое на Кольском полуострове Мурманской области (см. Колвицкий заказник).
 Погань-Наволок (Поганьнаволок) — мыс на Кольском полуострове
 Пур-Наволок — мыс, древнейшее место поселения новгородцев на территории современного Архангельска
 Сальнаволок — деревня в Беломорском районе Республики Карелии
 Святнаволок — старинная карельская деревня в составе Гирвасского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии
 Сеть-Наволок (Седь-Наволок) — остров между Кольским заливом и губой Ура
 Сеть-Наволок — заброшенный населенный пункт в ЗАТО Александровск Мурманской области
 Сеть-Наволок (Сетьнаволок) — мыс на Кольском полуострове
 Средний (Малый) Наволок — усадьба Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне — Лужский район Ленинградской области)
 Суровцев-Наволок — деревня Верхнетоемского района Архангельской области
 Тафтинский Наволок — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области
 Тырнаволок — деревня Плесецкого района Архангельской области
 Ухт-Наволок (Ухтнаволок) — мыс в Архангельской области на севере Онежского полуострова.
 Цыпнаволок (Цып-Наволок) — село в Печенгском районе Мурманской области
 Чубола-Наволок — деревня Приморского района Архангельской области
 Чуйнаволок — старинная карельская деревня в составе Эссойльского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелии
 Щукнаволок — деревня в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района Республики Карелии
 Юркиннаволок — деревня в составе Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии

См. также

Примечания

Ссылки